Liggio ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Liggio (1933–2014), US-amerikanischer Autor und Universitätsprofessor
 Luciano Liggio (1925–1993), sizilianischer Mafioso